Vardo puede hacer referencia a:

 Vardø, localidad de Noruega.
 Aeropuerto Vardø.
 Vårdö, localidad de Finlandia.